Nepalesische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Nepalesische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Nepalesische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Nepalesische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Nepalesische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Nepalesische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)